Энди Маррей - победитель турнира.

Сеянные 
Первые восемь сеянных начинают турнир со второго круга. 

  Роджер Федерер (Четвертьфинал)
  Рафаэль Надаль (Четвертьфинал)
  'Энди Маррей (Титул)
  Новак Джокович (Четвертьфинал)
  Энди Роддик (Полуфинал)
  Хуан Мартин дель Потро (Финал)
  Жо-Вильфред Тсонга (Полуфинал)
  Николай Давыденко (Четвертьфинал)

<li> Жиль Симон (Третий раунд)
<li> Фернандо Вердаско (Третий раунд)
<li> Фернандо Гонсалес (Третий раунд)
<li> Робин Сёдерлинг (Снялся с турнира)<li> Гаэль Монфис (Второй раунд)
<li> Марин Чилич (Первый раунд)
<li> Томми Робредо (Второй раунд)
<li> Радек Штепанек (Первый раунд)
<li> Томаш Бердых (Первый раунд)

Сетка

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Финальные раунды

Примечания

Ссылки 
 

Canada Masters 2009